Clement Quartey (1938) – ex pugile ghanese, fratellastro del pugile Ike
 Ian Jones-Quartey (1984) – sceneggiatore, animatore e doppiatore statunitense
 Ike Quartey, propr. Isufu Quartey (1969) – ex pugile ghanese
 Jonathan Quartey (1988) – calciatore ghanese
 Yolanda Quartey, nota come Yola (1983) – cantautrice e musicista britannica